Le Clube Desportivo Feirense (CD Feirense) est un club de football portugais basé à Santa Maria da Feira dans le nord du Portugal. Le club évolue actuellement en championnat de deuxième division.

Historique 

Le club passe 4 saisons en Liga Sagres (). 

La première apparition du club en  a lieu lors de la saison 1962-1963 et la dernière présence en  du Clube Desportivo Feirense remonte à la saison 2011-2012.

Bilan saison par saison

Personnalités du club

Présidents 

 2001- :  Rodrigo Nunes Silva Abelha

Entraîneurs 

 2003-2006 :  Francisco Chaló
 2008- :  Francisco Chaló

Anciens joueurs 

  Edmar Figueira
  Charles
  Mickael Castro

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Feirense
Feirense